Das Damendoppel der Australian Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Margaret Molesworth und Emily Westacott. Im Endspiel setzten sich Evelyn Dearman / Nancy Lyle gegen Louie Bickerton / Nell Hopman mit 6:3 und 6:4 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1935